Italia a participat la Jocurile Olimpice de prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne de la Atena, cu excepția celor din 1904 de la St. Louis. A fost de trei ori țara-gazdă.

Jocurile găzduite

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Italia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  CONI.it, site-ul Comitetului Olimpic Italian
  Italia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Franței  pe Sports Reference